Galibi steht für:
 Galibi (Suriname), ein Naturreservat in Suriname
 eine der Eigenbezeichnungen für die Kariben
 eine der Eigenbezeichnungen für die Sprache der Kariben